Störtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Störtjärnen, Västmanland, sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (3,7 ha)
Störtjärnen, Jämtland, sjö i Östersunds kommun, 
Störtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (4,47 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn